Эдуа́рд Арка́дьевич Ште́йнберг (3 марта 1937, Москва — 28 марта 2012, Париж) — российский художник, представитель второй волны русского авангарда.

Биография 
Родился в семье поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Брат — художник Борух Штейнберг (1938—2003). Специального художественного образования не имел; учился рисованию под руководством отца. Проучившись в семилетке в Тарусе, работал рабочим, сторожем, землекопом, рыбаком.

В 1962 году состоялась первая выставка Штейнберга в Тарусе.

В 1970-е годы — член художественного объединения «Сретенский бульвар» (Москва).

В 1988 году, в связи с приглашением французской стороны выехать с выставкой во Францию, по указанию ЦК КПСС срочно принят в Союз художников СССР, при том, что до этого на протяжении 20 лет в приёме в Союз Штейнбергу категорически отказывали. Жил в Париже, где имел собственную мастерскую, Москве и Тарусе. С 1988 года на постоянной основе сотрудничал с галереей Клода Бернара в Париже.

Эдуард Аркадьевич Штейнберг скончался в Париже, но похоронен был согласно своему завещанию на городском кладбище г. Таруса.

Признание 
Почетный гражданин города Таруса. Награждён почётной грамотой Калужской области за вклад в современное изобразительное искусство. Почетный член Российской Академии художеств (2008). Обладатель Золотой медали академии художеств за выдающийся вклад в развитие живописи. Кавалер Ордена Дружбы (2008). В марте 2012 года по случаю 75-летия со дня рождения удостоен Благодарности Президента Российской Федерации «За выдающийся вклад в российское и мировое искусство».

Семья 
Жена — искусствовед, кинокритик Галина Иосифовна Маневич, автор книги «Опыт благодарения», в которой наиболее полно представлена биография Эдуарда Штейнберга, его жизненный путь и его взаимоотношения с Ильёй Кабаковым, Владимиром Янкилевским, Эдуардом Гороховским, Валентином Воробьёвым, Оскаром Рабиным, Гришей Брускиным.

Работы находятся в собраниях

Примечания

Библиография

Альбомы, каталоги

Воспоминания

Статьи 
 Собств. корр. Эдуард Штейнберг в Третьяковской галерее // Weekend. — 2004. — 17 сент.
 Кулик И. Геомэтр авангарда  // Коммерсантъ. — 2004. — 24 сентября.

Ссылки 

 Эдуард Штейнберг на сайте АРТ-АЗБУКА 
 
 
  
 Заседаниe Президиума Российской академии художеств 18 марта 2008 года. ФОТО : художнику-нонконформисту Э. А. Штейнбергу присвоено звание «Почетный член Российской академии художеств» с формулировкой «За вклад в отечественное искусство».

Художники неофициального искусства СССР
Мемуаристы СССР
Мемуаристы России
Художники-супрематисты
Художники-абстракционисты России
Художники геометрической абстракции
Похороненные в Тарусе
Почётные члены РАХ
Художники и литераторы в Тарусе